Varjão, município brasileiro do estado de Goiás
 Varjão (Distrito Federal), região administrativa do Distrito Federal brasileiro
 Varjão de Minas, município brasileiro do estado de Minas Gerais

Desambiguações de topônimos